Гришунята — название нескольких населённых пунктов:
 Гришунята — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Гришунята — деревня в Оршанском районе Республики Марий Эл.